Bahnhof Hofheim bezeichnet folgende Bahnhöfe:
 Bahnhof Hofheim (Taunus), Bahnhof der Stadt Hofheim am Taunus im Main-Taunus-Kreis in Hessen
 Bahnhof Hofheim (Unterfranken), ein Bahnhof der ehemaligen Bahnstrecke Haßfurt–Hofheim in Hofheim in Unterfranken im unterfränkischen Landkreis Haßberge in Bayern, in welchem sich heute ein Eisenbahnmuseum befindet
 Bahnhof Hofheim (Ried), Bahnhof des Stadtteils Hofheim im Ried der südhessischen Stadt Lampertheim